Gentes ist

 das Plural des lateinischen Gens
 ein Brettspiel von Stefan Risthaus, siehe Gentes (Spiel)

Gentes ist der Familienname folgender Personen:

 Guntram Gentes (* 1948), deutscher Fußballspieler und -trainer